Ludlow (Anglaterra), població a Shropshire, Anglaterra 
 Ludlow (Illinois)
 Ludlow (Kentucky)
 Ludlow (Maine)
 Ludlow (Massachusetts)
 Ludlow (Missouri)
 Ludlow (vila de Vermont), vila del Comtat de Windsor a l'estat de Vermont (EUA)
 Castell de Ludlow 
 Ludlow Falls, població dels Estats Units a l'estat d'Ohio.
 Ludlow (època), subdivisió del període Silurià